Владикіно — село у Клинському районі Московської області Російської Федерації.
 Владикіно (станція метро) — станція Серпуховсько-Тимірязівської лінії Московського метрополітену, Росія.

Див. також 
 Владикіно (електродепо) — депо, яке входить до складу Московського метрополітену, Росія.

Багатозначні топоніми